Futebol dos Estados Unidos pode referir-se a:
 Futebol nos Estados Unidos, história e organização do esporte no país
 Futebol americano, desporto muito popular nos Estados Unidos
 Major League Soccer, liga principal de futebol nos Estados Unidos

Desambiguação